Calocitta és un gènere d'ocells de la família dels còrvids (Corvidae ).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.5, 2010) aquest gènere està format per dues espècies:
 garsa crestada gorjanegra (Calocitta colliei)
 garsa crestada gorjablanca (Calocitta formosa)
Segons la Classificació del Handbook of the Birds of the World and BirdLife International Digital Checklist of the Birds of the World
(versió 5, 2020) aquestes dues espècies pertanyen al gènere Cyanocorax.

Còrvids